Pietersbrug,  Sint-Pietersbrug enz. kan verwijzen naar:

Pietersbrug (Edam), monumentale brug in de Nederlandse plaats Edam
Pietersbrug (Utrecht), monumentale brug in de Nederlandse plaats Utrecht
Sint-Pietersbrug (Moen), monumentale brug in de Belgische plaats Moen
Sint Pietersbrug (Maastricht), historische brug in de Nederlandse stad Maastricht